Сезон 2022/23 на ОФГ Русе се състои от две подгрупи (Източна и Западна). Топ 4 от двете групи играят финали, от които се определя шампиона на областта.

Източна подгрупа

Отбори

Класиране

Западна подгрупа

Отбори

Класиране

Областни финали 
За областните финали се класират най-добрите 4 отбора от всяка група. Играе се по един мач на неутрален терен. Финалът се играе на градския стадион в Русе.

Източници 
 Инфо от bulgarian-football

Външни препратки 
 Официална Facebook страница на лигата

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола